Crash  est un magazine international fondé en 1998 par Frank Perrin et Armelle Leturcq. Avant de créer Crash, Perrin et Leturcq avaient déjà publié la revue d'art Blocnotes.

Crash est arrivé sur le marché français en 1998, et publie également une version anglaise vendue à l'international.

Notes et références 

Magazine français
Magazine de mode
Titre de presse créé en 1998